Marie ze Schorlemeru (1. září 1888, Neuss – 28. září 1959, Kenzingen) byla německá šlechtična, baronesa ze Schorlemeru a hraběnka z Kagenecku.

Život 
Narodila se 1. září 1888 v Neussu, jako dcera barona Klemense, barona z Schorlemer-Lieser a jeho manželky Marie Puricelli.

Vdala se za Karla Marquarda Viktora, hraběte z Kagenecku. Spolu měli šest dětí:
 Hrabě Clemens Heinrich z Kagenecku (17. dubna 1913 – 18. března 2005)
 Hrabě Franz Joseph z Kagenecku (8. ledna 1915 – 29. prosince 1941)
 Hrabě Fritz Leo z Kagenecku (7. května 1916 – 17. října 1992)
 Hrabě Erbo z Kagenecku (2. dubna 1918 – 12. ledna 1942)
 Hrabě August Clemens z Kagenecku (31. srpna 1922 – 13. prosince 2004)
 Hraběnka Alžběta Jakobea z Kagenecku (25. července 1925 – ?)

Zemřela 28. září 1959 v Kenzingenu.

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid

Ženy
Marie
Marie
Narození 1. září
Narození v roce 1888
Úmrtí 28. září
Úmrtí v roce 1959